Gungthang (tib.: gung thang ‚Mittagsebene‘) steht für:
 Tshel Gungthang (tib.: tshal gung thang), Sitz der Tshelpa-Herrscher oder Gouverneure der Zehntausendschaft Tshel Gungthang
 Mangyül Gungthang (tib.: mang yul gung thang), tibetisches Königreich, das um 1265 im Südwesten Tibets errichtet wurde
 Gungthang (Amdo), Geburtsort des Gelugpa-Lama Konchog Jigme Drönme (dkon-mchog ´jigs-med sgron-me)
 Gungthang Rinpoche, Titel einer Trülku-Inkarnationslinie der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus

Siehe auch:  
 Liste der Herrscher von Gungthang